Уильям Мортон ():
 Мортон, Уильям (1880—1952) — канадский велогонщик, бронзовый призёр Олимпийских игр 1908.
 Мортон, Уильям (1819—1868) — американский стоматолог и хирург, первооткрыватель наркоза.